

Astronomia 
 Cremona – cratere lunare
 486 Cremona – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Cremona – villaggio dell'Alberta (Canada)
 Cremona – città in Lombardia (Italia)

Musica 
 Cremona – album di Mina del 1996

Persone 
 Alessandro Cremona (1983) – pilota motonautico italiano
 Emvin Cremona (1919-1987) – artista maltese
 Ippolito Cremona (1777-1844) – architetto italiano
 Italo Cremona (1905-1979) – pittore, scenografo e costumista italiano 
 Luigi Cremona – matematico e statista italiano
 Orazio Cremona (1989) – pesista sudafricano
 Paul Cremona – arcivescovo cattolico di Malta
 Pietro Cremona (XIX sec.) – scultore e stuccatore svizzero-italiano
 Raul Cremona – attore, comico e cabarettista italiano
 Tranquillo Cremona – pittore italiano

Altro 
 Italo Cremona – azienda di ottica e giocattoli italiana.